Zeitspiel steht für:

 Passives Spiel, Spielregel im Handball 
 Wechselmethode, Spielregel im Tischtennis